Bremen može značiti:

 Bremen, grad u Njemačkoj
 Bremen (pokrajina), najmanja pokrajina u sjeverom dijelu Njemačke
 Zračna luka Bremen, Zračna luka pokraj Bremena
 Bremenska nadbiskupija, država koja se nalazila sjeverno od grada Bremena 
 Vojvodstvo Bremen, država stvorena sekularizacijom nadbiskupije Bremen 1648. godine
 Bremen-Verden, Švedski dominion 1648. – 1719.

Njemački brodovi:
 SS Bremen (1929), Norddeutscher Lloyd-ov prekooceanski brod
 SS Bremen (1957), prekooceanski brod; bivši SS Pasteur
 FGS Bremen (1981), fregata koja je sudjelovala u operaciji Enduring Freedom (Američki napad na Afganistan, 2001.)
 MS Bremen, Hapag-Lloyd-ov prekooceanski brod s kojim je otkriven otok Bremeninsel

Zrakoplovi:
 Bremen (zrakoplov), prvi zrakoplov koji je preletio Atlantik od istoka prema zapadu

Gradovi u SAD-u:
 Bremen, Alabama
 Bremen, Georgia
 Bremen, Indiana
 Bremen, Kentucky
 Bremen, Maine
 Bremen, Ohio
 Bremen Township, Minnesota
 New Bremen, New York
 New Bremen, Ohio